Pojem stezka může znamenat:

Typy stezek 
 historická cesta
 stezka – druh pozemní komunikace, zpravidla účelová komunikace nebo místní komunikace IV. třídy nebo oddělený pás silnice či místní komunikace; v českém zákoně o ochraně přírody a krajiny jsou stezky bez bližší definice jmenovány v sousloví „veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny“ (v jiné formulaci nahrazeném společným slovem cesty): mimo zastavěné území obce podléhají evidenci obecního úřadu a je zakázáno je zřizovat nebo rušit bez souhlasu pověřeného obecního úřadu (v Praze úřadu městské části)
 stezka pro chodce – pozemní komunikace nebo její pás vyhrazený dopravní značkou pro chodce.
 stezka pro cyklisty – pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jízdní pruh) vyhrazený dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole (srv. § 12 odst. 7 zák. 13/1997 Sb.).
 stezka pro chodce a cyklisty – pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazený dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole a pro chodce; provoz chodců a cyklistů může být buď neoddělený nebo oddělený do samostatných pruhů
 stezka pro jezdce na zvířatech, jezdecká stezka – pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jízdní pruh) vyhrazený dopravní značkou pro jízdu na zvířatech
 cyklistické stezky na zrušených železnicích – stezky na tělese zrušených železničních tratí
 manipulační stezka – termín vyhlášky o vodních cestách a plavebním provozu, stezka při vodní cestě
 navigační stezka – stezka vedená po říční navigaci
 drážní stezka – prostor mimo průjezdné profily v železniční trati umožňující pohyb osob
 turistická stezka – turistická trasa a zároveň cesta, po níž je trasa vedena, značená nebo neznačená
 přeshraniční turistická stezka – turistická stezka protínající státní hranici, termíny ze zákona o ochraně státních hranic a z mezinárodních dohod o pohraničním styku
 naučná stezka – druh venkovní značené turistické trasy
 obchodní stezka

Přenesený význam 
 stezka odvahy
 válečná stezka
 skautská stezka – nástroj skautského osobního rozvoje

Pojmenované naučné a turistické stezky 

 Blatská stezka – prochází částí Soběslavsko-veselských blat
 Sedláčkova stezka – cesta vedoucí z Písku až na Orlík nad Vltavou
 Izraelská stezka – turistická stezka vedoucí po celém Izraeli
 Sigmondova stezka – naučná stezka na sever od Plzně
 Dvořákova stezka – naučná stezka z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi
 Stezka hastrmanů – naučná stezka vybudovaná v obci Brniště na Českolipsku v roce 2011
 Hornická naučná stezka Údolí Milířky – naučná stezka na severu České republiky v Lužických horách
 Po stopách Františka Malocha – naučná stezka vedoucí po levém břehu Berounky z Plzně ke zřícenině hradu Věžka u Druztové
 Posázavská stezka – turistická stezka u Pikovic v dolním Posázaví

Historické dopravní trasy 

 Haberská stezka –  středověká obchodní cesta spojující Čechy a Moravu
 Hedvábná stezka – starověká trasa vedoucí Jižní Asií
 Ho Či Minova stezka – zásobovací stezka, která vedla z Vietnamské demokratické republiky do Vietnamské republiky přes sousední Laos a Kambodžu
 Jantarová stezka – prastará obchodní trasa spojující sever Evropy (pobřeží Baltu) s jihem
 Kadidlová stezka – starověká cesta pro transport zboží z Asie do Evropy
 Libická stezka – jedna z hlavních středověkých obchodních cest spojujících v minulosti Čechy a Moravu
 Linecká stezka – historická cesta, která již od pravěku spojovala dnešní Linec s českými zeměmi
 Srbská stezka – zemská cesta, která vedla z Prahy do Míšeňska a na Drážďany
 Stezka Kokoda – cesta přes pohoří Owena Stanleyho na Papui Nové Guineji
 Trstenická stezka – historická stezka, která byla v 10. století hlavní spojnicí Čech s Moravou a východu se západem Evropy
 Vitorazská stezka – historická stezka, která vedla z Českých Budějovic přes Vitoraz do ke klášteru Světlá
 Zlatá stezka – historická obchodní cesta z rakouských solných dolů na sever do českých zemí

Časopisy a filmy 
 Pionýrská stezka – zaniklý časopis
 Partyzánská stezka – československý film z roku 1959
 Orlí stezka – polský film z roku 1953
 Prolomená stezka – kanadský TV film z roku 2006
 Sloní stezka – americký film z roku 1954
 Dlouhá dobytčí stezka – americký TV film 1976
 Stezka zoufalých – americký video film z roku 1995

Organizace a ideologie 
 Světlá stezka – maoistická organizace v Peru
 Stezka pravé a levé ruky – duchovní směry v mystice
 Ušlechtilá osmidílná stezka – jinak vznešená osmidílná stezka, vznešená osmičlenná stezka, jeden ze základních konceptů buddhistického učení

Externí odkazy